Кубок УЛЕБ (Сезон 2005/2006)  — четвёртый сезон Кубка Европы под эгидой УЛЕБ, закончился финальным матчем 11 апреля в Шарлеруа

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

1/8 финала

Пара 1

Пара 2

Пара 3

Пара 4

Пара 5

Пара 6

Пара 7

Пара 8

1/4 финала

Пара 1

Пара 2

Пара 3

Пара 4

1/2 финала

Пара 1

Пара 2

Финал 

MVP финала — Рубен Дуглас (Динамо)

Ссылки 
 EuroCup Официальный сайт
 сайт Евробаскет

Кубок Европы УЛЕБ
2006 год в баскетболе
Кубок Европы по баскетболу